Escape (klawisz) – klawisz komputerowy Esc
 Embrionalne komórki macierzyste (ang. Embryonic Stem Cell, ESC)
 Konkurs Piosenki Eurowizji (ang. Eurovision Song Contest, ESC)
 Superpuchar Europy UEFA (ang. European Super Cup, ESC)
 ESP (motoryzacja) (ang. Electronic Stability Control, ESC)
 Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. European Society of Cardiology, ESC)

Zobacz też 
 Escape – program telewizyjny o grach komputerowych